Черёмухин — русская фамилия.

Известные носители 
 Черёмухин, Алексей Михайлович (1895—1958) — советский авиационный конструктор, создатель первого советского вертолёта.
 Черёмухин, Александр Евгеньевич (1915—1987) — Герой Советского Союза.
 Черёмухин, Игорь Григорьевич (1951—2013) — российский военачальник, заместитель директора ФПС России — начальник Департамента тыла, генерал-полковник.
 Черёмухин, Константин (1963—1993) — советский серийный убийца и насильник.
 Черёмухин, Николай Алексеевич (1928—2008) — военный врач, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС.
 Черёмухин, Роман Сергеевич (род. 1985) — российский военнослужащий, герой России.